Ishidō ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuto Ishidō (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Keita Ishidō (* 1992), japanischer Fußballspieler